

Persone 
 Charles Wachsmuth – paleontologo statunitense
 Curt Wachsmuth – storico e filologo classico tedesco
 Guenther Wachsmuth – saggista ed esoterista tedesco, tra i fondatori con Rudolf Steiner della Società Antroposofica
 Toni Wachsmuth – calciatore tedesco
 Wilhelm Wachsmuth – filologo tedesco